Пустильник, Пустильнік — єврейське прізвище.

 Пустильник Йосип Ісаакович (1907—1972) — радянський господарський, державний і політичний діяч.
 Пустильник Любов Семенівна (1927—2012) — радянський і російський літературознавець.
 Пустильнік Ізольд Бенціонович — радянський астроном